Friedrich Laun –  romanziere tedesco. 
 Nikolaus von Laun – monaco cecoslovacco agostiniano e tra i primi professori dell'Università Carolina